Schulfach Religion bezieht sich auf
Religionsunterricht
Schulfach Religion (Zeitschrift), eine österreichische pädagogisch-theologische Fachzeitschrift